Toucy Fülöp (1220 körül – 1277), a Konstantinápolyi Latin Császárság régense, Laterza ura, a Szicíliai (Nápolyi) Királyság tengernagya
Toucy Fülöp (1285 körül – 1300), I. Fülöp néven címzetes antiochiai herceg és tripoliszi gróf, az előbbi unokája